Сезона 2007/08. Серије А била је 76. сезона од постојања ове лиге. Интер је освојио своју 16. титулу (трећу за редом). Сезону је завршио са освојена 85 поена, три више од дргупласиране Роме.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Серије А за сезону 2007/2008

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

<small><sup>1</sup> Каљарију одузета 3 бода</small>

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Серија А
Сезона 2007/08. у италијанском фудбалу